





























Legături externe

Vezi și 
 Lista diviziunilor administrative ale țărilor din Africa
 Lista diviziunilor administrative ale țărilor din Asia
 Lista diviziunilor administrative ale țărilor din America de Nord
 Lista diviziunilor administrative ale țărilor din America de Sud
 Lista diviziunilor administrative ale țărilor din Europa
 Lista diviziunilor administrative ale țărilor din Oceania